Степнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Степнянська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Степнянська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Степнянська сільська рада — Харківська область, Богодухівський район
 Степнянська сільська рада — Херсонська область, Бериславський район

Див. також 
 Степненська сільська рада
 Степанівська сільська рада